Кливдон (:en:Clevedon) — город в Великобритании.
 Кливдон (:en:Clevedon, New Zealand) — город в Новой Зеландии.